Сапар — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Сапар — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Сапар — село в Казыгуртском районе Южно-Казахстанской области.